Анатолий Константинович Омельчук (род. 27 февраля 1946) — российский, русский писатель, член Союза журналистов СССР (1970), член Союза писателей СССР (1990), член Союза писателей России (1992); Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995), почётный гражданин Тюмени

Биография 
С 1966 г. - радиожурналист в Нижневартовске и Дудинке. В 1967—1987 гг. работал в Салехарде корреспондентом, редактором, старшим редактором, (1985 г.-87г) председателем Ямало-Ненецкого телерадиокомитета. В 1970 г. окончил историко-филологический факультет Томского университета. С 1987 г. — председатель Комитета по радиовещанию и телевидению Тюменской области, сменив занимавшего должность с 1977 по 1987 гг Владимира Костоусова. С 1992 по 30 ноября 2018 — президент телерадиокомпании «Регион-Тюмень» (директор филиала ФГУП ВГТРК)[3]. Член Союза журналистов России (1970), член Союза писателей СССР (1990), член Российского географического общества (1974), член правления Евроазиатской телеакадемии, президиума Международной Академии телевидения и радиовещания, действительный член Академии российской литературы, Академии российской науки и искусства.

С 1 декабря 2018 года по настоящее время — находится на пенсии. Почетный гражданин Тюменской области (2019).

Семья 
Женат, имеет дочь и сына.

Творчество 
Печатается с 1965 года. Автор 40 книг прозы, поэзии, публицистики и эссеистики о любви Сибири и любви к Сибири. Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Нева», «Полярная звезда», «Север», «Ямальский меридиан», «Сибирское богатство».

Создатель 500 документальных телефильмов о Сибири и великих россиянах, призы всероссийских телефестивалей и медиафорумов.

Инициатор российских и межрегиональных телефестивалей: «Белые пятна истории Сибири», «Экстра-камера», «Бабье лето в Увате», «Хвост удачи», «Человек и вера», «Россия.doc.кино Тюмень» и радиофестивалей: «Сибирский тракт», «Птенец».

Избранные сочинения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Омельчук А. К. Её величество Обь : По сиб. реке в пространстве и во времени. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. — 205 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-7529-0332-7.
 Омельчук А. К. Манящий свет звезды Полярной : [К 50-летию образования Тюмен. обл.]. — Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1993. — 351 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7529-0578-8.
 Омельчук А. К. Частное открытие Сибири : Каждый сам открывает свою родину. — Тюмень: Ю. Мандрика, 1999. — 391 с. — 2000 экз. — ISBN 5-93020-032-7.
 — Тюмень: Мандрика, 2001. — 403 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93020-108-0.
 Омельчук А. К. Нежный Север. — Тюмень: Мандр-Ика, 2003. — 176 с. — (Частное открытие Сибири). — 1000 экз. — ISBN 5-93020-184-6.
 Омельчук А. К. Долгие звонки в пустую комнату, или Последний в очереди за поцелуем. — Тюмень: МандриКа, 2004. — 400 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93020-313-X.
 Её величество Обь. — Тюмень: Мандр и Кa, 2006. — 319 с. — (Частное открытие Сибири). — ISBN 5-93020-338-5.
 Манящий свет. — Тюмень: Мандр и Кa, 2006. — 359 с. — (Содерж.: Манящий свет звезды Полярной ; Великий Уренгой). — 1000 экз. — ISBN 5-93020-354-7.
 Рыцари Севера : [сборник]. — Тюмень: Мандр и Ка, 2006. — 399 с. — (Частное открытие Сибири. Содерж.: Частный человек (Константин Носилов); Рыцари Севера; К неведомым вершинам). — 1000 экз. — ISBN 5-7529-0191-X.
 Омельчук А. К. Книга Сибири : электронное собрание книг. — Екатеринбург изд-во «Баско», 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) с.
 Омельчук А.К. «Любовь – всегда ошибка». Тюмень: Мандр и Ка. 2007. – 3680 ISBN – 5-93020-397-0.
 Омельчук А.К. — Последний в очередь за поцелуем. Тюмень: изд-во «Мандр и Ка», 2007. — 511 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93020-373-3.
 Омельчук А. К. Сибирская книга. — Тюмень: Тюменский дом печати, 2008. — 699 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-87591-135-4.
 Омельчук А. К. Река возвращается: родное. — Тюмень: Тюменский дом печати, 2009. — 319 с. — (Книга Ямала). — 1000 экз. — ISBN 978-5-87591-160-6.
 Омельчук А. К. 2-е издание: Река возвращается. — Тюмень: ОАО Тюменский Дом печати, 2010. — 320 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-87591-159-0.
 Омельчук А. К. 3-е издание: Река возвращается. — Тюмень: ОАО Тюменский Дом печати, 2012. — 480 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-87591-195-8.
 Омельчук А. К. Книга Севера : Каждый сам открывает свою родину. — Тюмень: Тюменский дом печати, 2010. — 590 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-87591-169-9.
 — Тюмень: Тюменский дом печати, 2010. — 351 с. — (Книга Ямала). — 1000 экз. — ISBN 978-5-87591-159-0.
 Омельчук А. К. Книга Ямала. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2010. — 544 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9901520-2-1.
 Омельчук А. К. Книга Сибири (электронное издание книг). — Екатеринбург: Издательство Баско, 2011. — 500 экз. — ISBN 978-5-91356-217-3.
 Омельчук А. К. Времена Шафраника. — Екатеринбург: Издательство Баско, 2011. — 196 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91356-131-2.
 Омельчук А. К. Какая красивая эпоха. — Тюмень: Издательство Инфо-плюс совместно с ОАО Тюменский Дом печати, 2011. — 448 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9901520-4-5.
 Омельчук А. К. Ваш современник по человечеству. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2011. — 460 с. — 700 экз. — ISBN 978-5-9901520-5-7.
 Омельчук А.К. «Я целую твой голос». Тюмень, изд-во «Инфо-плюс», 2011. 179с. ISBN 978-5-91520-5-8.
 Омельчук А. К. 21.Честное слово. XXI. — Екатеринбург: Издательство Баско, 2012. — 232 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-91356-187-9.
 Омельчук А. К. Рисунок ветра на воде. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2012. — 300 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9901520-5-9.
 Омельчук А. К. Високосный год. 366. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2013. — 300 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-9901520-5-27.
 Омельчук А.К. Неёлов Ю.В. Улыбин Э.Ю. Полярный круг человечества. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2013. — 380 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9901520-5-15.
 Омельчук А. К. Книга слов. — Тюмень: Издательство Инфо-Плюс, 2013. — 24 с. — 100 экз.
 Омельчук А.К. «Сибирь – сон Бога». Книга пространства. 2015. 520с. ISBN 978-5-990-1520-7-7.
 Омельчук А.К. «Книга Сибири» флеш-бук. Тюмень, 2017, 36 книг.
 Омельчук А.К. «Дирижер дождя» 2018. Тюмень ООО «Инфо-плюс». 403с.

Фильмография (1986-2017 гг.) 
«Вечный доброволец Севера. Константин Носилов». Режиссер И.П. Тужик (1986), «Иван Советского Союза». Режиссер Л.И. Переплеткина (1994), «Американский шпион Георгий Жженов». Режиссер Л.И. Переплеткина (1996), «Одиночество мужества». Режиссер Л.И. Переплеткина (1996), «Бытие таежного маэстро». Режиссер Л.И. Переплеткина (2000), «Седьмой поцелуй». Режиссер Л.И. Переплеткина (2001), «Откровение от Анны». Режиссер В.И. Федорова (2002), «Тень падающих листьев». Режиссер В.И. Федорова (2003), «Библия тайги». Режиссер В.И. Федорова (2008), «Предтеча». Режиссер Л.П. Борисова (2009), «Я Вас любил…». Режиссер В.И. Федорова (2010), «Евангелие от Матвея». Режиссер Л.П. Борисова (2010), «Семен Ремезов: взгляд Бога». Режиссер Л.П. Борисова (2012), «Командарм поиска. Геолог Василий Подшибякин». Режиссер Л.П. Борисова (2012), «Невеста человечества. Поэт Ксения Некрасова». Режиссер М.А. Тугаринова (2013), «Счастливый гений с реки Потудань. Писатель Андрей Платонов». Режиссер Л.П. Борисова (2013), «Страсти по Савве. Российский меценат Савва Мамонтов». Режиссер Л.П. Борисова (2014), «Сибирская любовь Федора Достоевского». Режиссер Э.Ю. Улыбин (2015), «Николай Заболоцкий. Последняя любовь». Части 1-я и 2-я. Режиссер Э.Ю. Улыбин (2015), «Сибирский генералиссимус. Алексей Шеин». Режиссер Л.П. Борисова (2016), «Аз есмь Александр Кокоринов». Режиссер Л.П. Борисова (2017), «Тобольский классик. Возвращение Василия Перова». Режиссер Л.П. Борисова (2017), «Сибирь: сон Бога». Цикл фильмов (2012 -2017 гг.) - 13 фильмов: «Формула Вселенной», «Гениальная Сибирь», «Золотой запас России», «Белой России столица», «Реки детства текут к истоку», «Имя для принцессы», «Золотая тайна Сибири», «Магический меридиан Сибири», «Чистая слеза Бога», «Сибирские ворота Азии», «Иероглиф камня - память воды», «Сибирь - альтернативное человечество». «Полярный круг человечества». Цикл фильмов (2005-2008 гг.) - 8 фильмов: «Чужое счастье», «Сибирская Америка», «Russian times» («Русские времена»), «Холодный расчет», «Уик-энд в Исландии», «Неопознанная Гренландия», «Ловушка для снов».

Награды и признание 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995)
 Орден Дружбы (2011)
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (22 мая 2006 года) — за добросовестный труд, многолетнюю деятельность, заслуги в развитии средств массовой информации и в связи с 60-летием со дня рождения
 знак Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения» (2007)
 почётные грамоты ВГТРК
 почётный диплом Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию
 почётная грамота Губернатора Тюменской области
 знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2007)
 «Золотой орден» — за вклад и развитие международного делового сотрудничества (2006)
 золотая медаль Наполеона.
 Медаль святого благоверного князя Даниила Московского (Русской православной церкви)
 персональная награда Парламента Мальты «Эртсмейкер» — «Человек, определяющий лицо планеты».

Премии
 Тюменского комсомола им. П. П. Ершова
 Д. Мамина-Сибиряка
 И. Ермакова
 В.Маяковского
 П. Бажова
 Большая литературная премия России

Звания
 Серебряный микрофон (1995)
 Почётный радист (1996)
 Личность года (2004)
 Золотое перо России (2005)
 Журналист Сибири (2011).
 Почетный гражданин Тюменской области (2019)

Примечания

Литература 
 Быков Л. Материк Сибирь // Exlibris-НГ. — 2011, 28 июля.
 Ваш современник по человечеству. — Тюмень: Инфо-плюс, 2011.
 
 Дворцова Н. П. Конспект пространства : Заметки о жизни и творчестве Анатолия Омельчука. — М., Московский Парнас, 2009.
 Зашихин Е. Конспект судьбы // Литературная Россия. — 2010, 30 июля.

Ссылки 
 
  Омельчук, Анатолий Константинович   в Электронной библиотеке тюменского писателя 

Выпускники Томского государственного университета
Медиаменеджеры
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей России
Краеведы Сибири
Кавалеры медали РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского
Члены Союза писателей СССР